Topspin (attractie), een attractietype voor pretparken
Topspin (bal), een draaieffect bij balsporten

 computerspellen
Top Spin 
Top Spin 2